CEV Champions League 2017-2018 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2017-2018 – torneo pallavolistico maschile